Texas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Texas Township (Craighead County, Arkansas)
 Texas Township (Lee County, Arkansas)
 Texas Township (Illinois)
 Texas Township (Michigan)
 Texas Township (Missouri)
 Texas Township (Ohio)
 Texas Township (Cotton County, Oklahoma)
 Texas Township (Washita County, Oklahoma)
 Texas Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Little Texas Township